Самосуд:
 Самосуд — незаконная расправа с действительным или предполагаемым преступником.
 Самосуд, Самуил Абрамович (1884—1964) — российский и советский дирижёр, виолончелист, педагог.